Nathan Jones (lied), een lied van The Supremes
Nathan Jones (acteur), een worstelaar en tevens acteur uit Australië
Nathan Jones (voetballer), een voetballer en voetbaltrainer uit Engeland